

Fauna
 Alario – nome comune del Serinus alario

Persone
 Alfredo Alario (1948) – ex calciatore italiano
 Lucas Alario (1992) – calciatore argentino